Basdorf bezeichnet folgende Ortsteile:

 Basdorf (Wandlitz), Ortsteil der Gemeinde Wandlitz im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Basdorf (Rheinsberg), Ortsteil der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Basdorf (Vöhl), Ortsteil der Gemeinde Vöhl im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen 
 Ortsteil der Gemeinde Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Basdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Basdorf (* 1949), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Klaus Basdorf (1943–2013), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:
 Baasdorf
 Busdorf
 Bastorf